Lohm ist der Name

einer Gemeinde im Okres Tachov, Tschechien; siehe Lom u Tachova
eines Gemeindeteils der Gemeinde Zernitz-Lohm in Brandenburg; siehe Lohm (Zernitz-Lohm)
eines Ortsteils (Lom u Stříbra) der Gemeinde Benešovice, Okres Tachov, Tschechien
eines Ortsteils (Lomy) der Gemeinde Kokašice, Okres Tachov, Tschechien

Siehe auch:
 Lom